Condensi – abitanti di Conde (Bahia)
Condensi – abitanti di Conde (Paraíba)